Секс:

 Секс  — коїтус та взагалі статеві стосунки (у людей).
 
 «Секс» — книга Мадонни. 
 	
 SEX  — другий студійний альбом російської поп-групи «Вінтаж». 
 	
 Sex — третій студійний альбом українського гурту «Lюk».